Sechehaye oder Séchehaye ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Sechehaye (1870–1946), Schweizer Linguist
 Emil Josef Karl Sechehaye (1880–1948), deutscher Maler und Grafiker, siehe Josef Seché (Maler)
 Frank Séchehaye (1907–1982), Schweizer Fußballtorhüter und Automobilrennfahrer
 Henriette Sechehaye (1907–1999), Schweizer Malerin
 Marguerite Sechehaye (1887–1964), Schweizer Psychoanalytikerin
 Josef Sechehaye (1850–1901), deutscher Architekt und Lehrer, siehe Josef Seché (Architekt)